Arsenal FC won voor het eerst in de clubgeschiedenis de Premier League in het seizoen 1997/98. Het was de 13e Engelse landstitel voor Arsenal, dat een punt voorsprong had op eerste achtervolger Manchester United. Het pakte voor het eerst sinds 1971 een prestigieuze vaderlandse dubbel want Arsenal won ook de FA Cup. Het versloeg Newcastle United in de finale met 2–0, na doelpunten van de Nederlander Marc Overmars – in de zomer overgekomen van Ajax voor £ 7.000.000 – en Nicolas Anelka. In de League Cup dong de club lang mee voor de prijzen, maar Arsenal strandde uiteindelijk in de halve finale. Stadsrivaal Chelsea schakelde Arsenal uit.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 1997-1998 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: JVC
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Cup

Externe link 
 Officiële site

1998
Engelse voetbalclub 1997/98